struktura głęboka (socjologia) 
 Struktura głęboka i struktura powierzchniowa– pojęcia z zakresu gramatyki transformacyjno-generatywnej